Fort William heißen folgende geographische Objekte:

 Fort William (Highland), eine Stadt am Fuße des Ben Nevis in Schottland
 Fort William (Ontario), Stadtteil von Thunder Bay, Ontario, Kanada
 Fort William (Robert Island), Halbinsel von Robert Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Baulichkeiten:
 Fort William (Anomabu), Festung beim Ort Anomabu, Ghana
 Fort William (Antigua), ehemalige Britische Stellung auf der Karibikinsel Antigua
 Fort Independence (Massachusetts),  in Boston Harbor, USA (ehemaliger Name)
 Fort William (Bremerhaven), auch Fort Wilhelm, ehemaliges Fort in Deutschland
 Fort William (Cape Coast), Festung in der Stadt Cape Coast, Ghana
 Fort William (Colorado), ein Handelsposten, USA, auch Bent’s Old Fort genannt
 Fort William (Kalkutta), eine Festung in der indischen Stadt Kolkata (Kalkutta), Indien
 Fort William (Kentucky), Grenzfort 1785, USA
 Fort William (Florida), USA
 Fort William (Neufundland), eine Festung in Neufundland, Kanada
 Fort Amsterdam (New York), New York City, USA (ehemaliger Name)
 Fort William (Oregon), ein Pelzhändlerposten in Oregon Country, USA
 Fort Laramie (Wyoming), ein Grenzhandelsposten,  USA (ehemaliger Name)